Längdhopp för damer vid olympiska sommarspelen 1972 i München avgjordes 31 augusti.

Medaljörer

Resultat

Kval

Final

Key: NM = inget resultat; DNS = startade inte; x = ogiltigt; T = lika

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1972